Колон (₡) — назва двох валют Центральної Америки:

 Костариканський колон (CRC) — грошова одиниця Коста-Рики.
 Сальвадорський колон (SVC) — Сальвадора.

Символ 
Символом колону — «₡», літера C, що перетинається двома діагональними штрихами. +.

Символи валют
Гроші Сальвадору